The Perils of Pauline (1914), een filmreeks uit 1914. 
The Perils of Pauline (1933), een filmreeks uit 1933.
The Perils of Pauline (1947), een film uit 1947 van Paramount Pictures
The Perils of Pauline (1967), een film uit 1967 van Universal Pictures